Andinia  puede referirse a:
 Andinia, un género de orquídeas de la familia Epidendreae.
 Andinia, un género de caracoles terrestres de la familia Clausiliidae.
 Andinia.com, un buscador y portal especializado en actividades al aire libre.
 El Plan Andinia, una teoría conspirativa sin base real y de corte antisemita.
 Andinia, la catedral antártica, una novela de Francisco Ortega.